Petrosaviales Takhtajan – monotypowy rząd roślin w obrębie okrytonasiennych z jedną rodziną – Petrosaviaceae Hutch. Fam. Fl. Pl. 2: 36. 1934, nom. cons. Jest to stara grupa jednoliściennych (istniejąca od ok. 123 milionów lub według innych obliczeń ok. 100 mln lat). Jej pozycja systematyczna pozostaje jednak wciąż niejasna. Rośliny te występują w południowo-wschodniej Azji. Należą tu tylko dwa rodzaje (Petrosavia i Japonolirion) z czterema gatunkami. Charakterystyczny dla tych roślin jest pierścieniowy układ wiązek przewodzących w łodydze oraz owoc – mieszek.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny bezzieleniowe (Petrosavia) i zielone byliny (Japonolirion) o cienkim, pokrytym łuskowatymi liśćmi kłączu.

 Liście Skrętoległe, pojedyncze, właściwe łuskowate (Petrosavia) lub równowąskie (Japonolirion). 

 Kwiaty Promieniste, drobne, zebrane zwykle w dość licznokwiatowe grono lub baldachogrono wyrastające na szczycie pędu (Petrosavia) lub z kąta liścia (Japonolirion). Przysadki i podwiatki obecne (Petrosavia) lub ich brak (Japonolirion). Okwiat z 6 listków, trwały. Listki okółka wewnętrznego większe od tych zewnętrznych. Pręciki w liczbie 6 przyrośnięte są do listków okwiatu, wyrastają w dwóch okółkach po 3, mają jajowate główki. Zalążnia jest górna (Petrosavia) lub wpół dolna (Japonolirion) i tworzona jest z trzech owocolistków, tylko w dole zrośniętych (Petrosavia) lub wolnych (Japonolirion). Trzy szyjki słupków są krótkie. Zalążnię otaczają miodniki. 

 Owoce Torebki (Japonolirion) lub trzy mieszki, pękające wzdłuż doosiowego szwu (Petrosavia), otoczone trwałym okwiatem. Nasiona eliptyczne, u Petrosavia oskrzydlone.

Systematyka 
W świetle badań molekularnych rośliny tu zaliczane posiadają na tyle odrębne pochodzenie od innych jednoliściennych, że wyłączane są w odrębny rząd (systemy APG). W systemie Cronquista (1981) umieszczone były w rzędzie Triuridales w podklasie Alismatidae. W systemie Takhtajana (2009) rząd Petrosaviales obejmował rodziny: Petrosaviaceae, Japonoliriaceae, kosatkowate Tofieldiaceae i łomkowate Nartheciaceae. Rodzaje tu należące włączano także w przeszłości do rodziny melantkowatych Melanthiaceae i łomkowatych Nartheciaceae. Pozycja rodziny Petrosaviaceae pozostaje niejasna. Niektóre analizy wskazują na ich bliskie pokrewieństwo ze storczykowatymi Orchidaceae (sytuowane są względem nich w pozycji siostrzanej), według innych analiz tę samą pozycję zajmować mają względem grupy komelinowych commelinid.

 Pozycja systematyczna według APW (aktualizowany system APG IV z 2016)
Zgodnie z danymi APW (aktualizowana systematyka na bazie systemu APG IV) pozycja Petrosaviales w obrębie kladu jednoliściennych jest następująca:

 Podział systematyczny
 rodzina Petrosaviaceae Hutch.
 rodzaj: Petrosavia Becc.
 rodzaj: Japonolirion Nakai

Przypisy 

Petrosaviales